Le temple baptiste de Lens est un édifice cultuel situé au 100 avenue Alfred Maës à Lens dans le Pas-de-Calais.

Historique 
Une activité baptiste est attestée à Lens vers 1880. Un premier temple est construit en 1904, rue de la bataille. Il est détruit pendant la grande guerre en 1917, à l’instar de la totalité de la ville de Lens.

Après la guerre, les baptistes édifient un foyer évangélique, avenue du 4 septembre. C’est un bâtiment en bois financé par les baptistes américains qui sert d’œuvre sociale et religieuse.

En 1924, un nouveau temple est construit rue Alfred Maës. D’un coût de 300.000 francs, il est financé à part égales par les dommages de guerre, les baptistes américains et une collecte lancée par les baptistes lensois. Celle-ci est payée en une année et le temple est inauguré en 1925.

Caractéristiques 
C’est un bâtiment en briques rouges avec une structure en béton armé. Des modénatures en béton viennent enjoliver les façades. Les façades sont restaurées en 2009 avec une aide de la Fondation du Patrimoine. On peut noter une grande ressemblance avec le temple baptiste de Chauny qui est inauguré deux ans plus tard.

Le temple de Lens présente une grande salle pour le culte, un baptistère et un sous-sol constitué de plusieurs pièces pour les diverses activités de l’église.

Un presbytère est édifié au même moment à l’arrière du temple pour servir de logement pastoral.

Références 

Lens
Lens (Pas-de-Calais)
Lens Baptiste
Lens